Taksonomiczne językoznawstwo – typ językoznawstwa, który uznaje za jeden z głównych celów badań wyodrębnienia oraz klasyfikację różnego rodzaju jednostek językowych.

Działy językoznawstwa